Joe Colombo peut désigner :
 Joseph "Joe" Colombo Sr. (1914-1978), un mafioso italo-américain.
 Joe Colombo (1930-1971), un designer italien.